Verein Deutscher Ingenieure – Związek Niemieckich Inżynierów
 Vidalia Regional Airport (kod IATA: VDI) – port lotniczy

Technologia 
 Virtual Desktop Infrastructure – Infrastruktura Pulpitu Wirtualnego
 Virtual Device Interface – element oprogramowania GEM
 Virtual Disc Image – format obrazu dysku używany przez VirtualBox